Krawtschenko (kyrillisch ) ist der Familienname folgender Personen:

 Anastassija Alexandrowna Krawtschenko (* 1986), russische Ski-Orientierungsläuferin
 Anastassyja Krawtschenko (* 1983), ukrainische Tänzerin
 Anatoli Nikiforowitsch Jar-Krawtschenko (1911–1983), russischer Maler und Grafiker
 Andrei Grigorjewitsch Krawtschenko (1899–1963), sowjetischer General 
 Anschela Krawtschenko (* 1971), ukrainische Leichtathletin
 Illja Krawtschenko (* 2000), ukrainischer Stabhochspringer
 Jurij Krawtschenko (1951–2005), ukrainischer Politiker
 Uljana Krawtschenko (1860–1947), ukrainische Dichterin
 Waleri Iwanowitsch Krawtschenko (1939–1996), sowjetischer Volleyballspieler 

Siehe auch:
 Kravchenko
 Krautschanka